

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 2 podstawowe
 Rybakówka – część wsi Łomna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz
 Rybakówka – część wsi Ruszkowo w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Gołymin-Ośrodek
 Rybakówka – część wsi Antoniówka Świerżowska w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice
 Rybakówka – część wsi Łąck w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Łąck
 Rybakówka – osada w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Siedlce
 Rybakówka – osada wsi Nowa Wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Brańszczyk
 Rybakówka – część wsi Kukle w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Rybakówka – część wsi Gaj w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Rybakówka – część wsi Nowe Grodziczno w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno
 Rybakówka – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa